Родники (), село,
Революционный сельский совет,
Волчанский район,
Харьковская область.

Село ликвидировано в 1991 году.

Географическое положение 
Село Родники находится на левом берегу реки Польная, возле села проходит балка Волчий Яр. По балке протекает ручей на котором сделана большая запруда (~20 га), местность вокруг села сильно заболочена, ниже по течению примыкает село Сосновый Бор, на противоположном берегу село Украинское.

История 
 1991 — село снято с учета в связи с переселением жителей.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Харьковской области
Населённые пункты Волчанского района